Mistrzostwa Polski w biathlonie na Nartorolkach 2017 odbyły się w Dusznikach Zdroju w dniach od 31 sierpnia do 2 września 2017 roku. O tytuł mistrza Polski biathloniści rywalizowali w dwóch konkurencjach – sprincie i biegu pościgowym.

Mistrzyniami Polski wśród kobiet zostały Magdalena Gwizdoń w sprincie oraz Monika Hojnisz w biegu pościgowym. Wśród mężczyzn złoty medal w sprincie zdobył Grzegorz Guzik, natomiast w konkurencji biegu pościgowego mistrzostwo Polski zdobył Mateusz Janik.

Seniorzy

Sprint kobiet 
Duszniki-Zdrój, 02 września 2017 roku, godz. 19:45

Sprint mężczyzn 
Duszniki-Zdrój, 02 września 2017 roku, godz. 20:15

Bieg pościgowy kobiet 
Duszniki-Zdrój, 03 września 2017 roku, godz. 11:45

Bieg pościgowy mężczyzn 
Duszniki-Zdrój, 03 września 2017 roku, godz. 12:15

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Polski w biathlonie
2017 w sportach zimowych
2017 w polskim sporcie
Sport w Dusznikach-Zdroju